Добрянское — топоним

Украина 
 Добрянское — село, Тячевский район, Закарпатская область.
 Добрянское — село, Великописаревский район, Сумская область.

См. также 
 Добрянское городское поселение